Тантима има више значења:

 Општина Тантима (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тантима (Тантима, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику